Поршта — река в России, протекает по Пудожскому району Карелии. Устье реки находится в 91 км по левому берегу реки Водла, в полутора км южнее посёлка Поршта. Длина реки — 13 км, площадь водосборного бассейна — 163 км².

Притоки (от устья к истоку):
 Сенной (левый)
 Великий (правый)
 В 13 км от устья, по левому берегу реки впадает река Сюзик.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Водла, речной подбассейн реки — Свирь (включая реки бассейна Онежского озера). Относится к речному бассейну реки Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера).

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100412102000016821.

Примечания 

Притоки Водлы
Реки Пудожского района